Hameister ist der Familienname folgender Personen:

 Christofer Hameister (* 1994), deutscher Moderator

 Willy Hameister (1889–1938), deutscher Kameramann
 Yavi Hameister (* 1986), deutsche Influencerin und Autorin